Colenso är ett efternamn, som burits av bland andra:

 John William Colenso (1814–1883), anglikansk biskop i Natal i Sydafrika
 William Colenso (1811–1899), missionär, botaniker och politiker i Nya Zeeland, kusin till John William Colenso

Colenso kan även  syfta på:
 Colenso, en ort i provinsen KwaZulu-Natal i Sydafrika
 Slaget vid Colenso, ett slag under boerkriget 1899 i Sydafrika